John Hawes ist der Name folgender Personen:

* John Hawes (Architekt) (1876–1956), britischer Architekt und Priester
 John Hawes (Schwimmer) (* 1951), kanadischer Schwimmer und Moderner Fünfkämpfer